Карл Антон Август принц Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский (10 августа 1727 года, Марбург — 12 сентября 1759 года, Штеттин) был сыном Петра Августа, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекского и принцессы Софии Гессен-Филиппстальской.

Брак и кончина 
30 мая 1754 г. Карл женился на графине Фредерике Дона-Шлобиттен-Лейстенау (3 июля 1738 — 21 апреля 1786 г.) в Кенигсберге. Супруги имели только одного ребенка:
 Фридрих Карл Людвиг, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский (20 августа 1757 — 24 апреля 1816)
Карл унаследовал бы герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бек, если бы не его ранняя смерть. Его отец Петр пережил его, поэтому герцогство было передано единственному сыну Карла Фридриху.

Ссылки 
 Карл Антон Август на thepeerage.com

Ольденбурги